Noma-Preis bezeichnet den:
 Noma-Preis für afrikanische Literatur (engl. Noma Award for Publishing in Africa)
 Noma-Literaturpreis (engl. Noma Literary Prize), japanischer Literaturpreis
 Noma Literacy Prize der UNESCO
 Noma-Preis für Übersetzungen (engl. Noma Award for the Translation of Japanese Literature)